Gamberone si può riferire a:
Aristaeomorpha foliacea – crostacei indicati comunemente come gamberi rossi, o gambero imperiale.
Darnell "Gamberone" Turner – personaggio della serie televisiva My Name Is Earl.